Михаил Романович Кулик (13 февраля 1917 года, село Деревецкое, Екатеринославская губерния — 24 сентября 1994 года) — мастер паточного производства Бесланского маисового комбината Министерства пищевой промышленности РСФСР, Северо-Осетинская АССР, Герой Социалистического Труда (1966).

Родился в 1917 году в крестьянской семье в селе Деревецкое Екатеринославской губернии. Вместе с родителями переехал в Северную Осетию, где стал проживать в Беслане. С 1934 года трудился на Беслановском маисовом комбинате. В 1941 году был призван в Красную Армию. Служил в Забайкальском военном округе, с 1943 года воевал в составе Брянского и Прибалтийского фронтов. В 1944 году был отправлен на обучение в Томское артиллерийское училище, которое закончил в 1945 году в звании младшего офицера.

После демобилизации возвратился в Беслан, где продолжил работать оператором-аппаратчиком на Беслановском маисовом комбинате.

За выдающиеся трудовые достижения указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1966 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1977 году вышел на пенсию. Скончался в 1994 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда (1966);
 Орден Красной Звезды

Примечания

Литература 
 Страницы истории/ Правобережный район. Владикавказ: Иристон, 1997. — 292 стр., илл., ISBN 5-7534-0896-6